Prelude to a Kiss est un standard de jazz écrit par Duke Ellington en 1938
 Le Baiser empoisonné est un film américain réalisé par Norman René, sorti en 1992